Janelle pode se referir a:
 Janelle Commisiong
 20673 Janelle

Desambiguação